Drugie Mistrzostwa Polski juniorów w curlingu rozegrane zostały w dniach 21 – 22 października, w Warszawie na lodowisku Torwar II. Mistrzostwa były krajowymi eliminacjami do eliminacji Mistrzostw Świata Juniorów. W zawodach rywalizowały ze sobą kobiety oraz mężczyźni, jednocześnie rozgrywany był turniej Olimpic Hopes (osoby do lat 15) a w ramach mistrzostw zorganizowano turniej dwójek mikstowych.

Kobiety
Drużyny kobiece grały systemem kołowym. Za wygraną otrzymywało się 2 punkty, za przegraną 0. Klasyfikacja końcowa ustalana była na podstawie ilości punktów. Jeśli dwie drużyny miały taki sam wynik, ostateczną decyzję podejmowano na podstawie wyniku ich meczu.

Drużyny
 City CC "Frosty"
 Chili AZS Łódź
 AZS Gliwice "Dzwoneczki"
 ŚKC Katowice
 KC Poznań

Wyniki

Klasyfikacja końcowa

Sesja 1.

Sesja 2.

Sesja 3.

Sesja 4.

Sesja 5.

Mężczyźni
12 drużyn męskich zostało podzielonych na 4 grupy (w każdej 3 drużyny), gdzie każda gra z każdą. Za każdy wygrany mecz otrzymywano 2 pkt, za przegrany 0. Po Round Robin ustalano miejsca w każdej grupie, przypadku takiej samej ilości punktów uwzględniano kolejno liczbę: zdobytych punktów, wygranych partii, wygranych kamieni, straconych partii i kamieni. Drużyny, które zajęły pierwsze miejsca przeszły do półfinałów (A1 – B1; C1 – D1). Ekipy z miejsc 2. i 3. sklasyfikowano na podstawie wyżej wymienionej zasady i rozegrały spotkania miejsca od 5. do 11. Drużyny, które wygrały mecze półfinałowe rozegrały finał, te które przegrały wystąpiły w meczu o 3. miejsce. 

Mecze Round Robin składają się z 6 endów, półfinałowe, finał i mały finał z 8.

Grupy

Wyniki

Klasyfikacja końcowa

Finał

Mały Finał

Półfinały

5/6

7/8

9/10

11/12

Sesja 1.

Sesja 2.

Sesja 3.

Olimpic Hopes

Drużyny
AZS Gliwice
Euro6 Warszawa
SCC Wa ku'ta

Wyniki

Klasyfikacja końcowa

Finał

Baraż

Sesja 1.

Sesja 2.

Sesja 3.

2006
2006 w curlingu
2006 w polskim sporcie
Zawody sportowe w Warszawie